Dhari (Inde)
 Dhari (Népal)